

Вайт-Клауд — місто, штат Канзас
 Вайт-Клауд — місто, штат Мічиган